Усть-Кут — місто в Іркутській області Росії, центр Усть-Кутського району;
  — регіональний аеропорт в Іркутській області;
  — залізнична станція Східно-Сибірської залізниці;
 Усть-Кут — бальнеогрязевий санаторій в однойменному місті.